Greatest Hits é um nome muito comum de álbuns lançados por artistas contendo seus grandes sucessos.

Somente os artigos que constam na Wikipédia. Exemplos incluem:

0-9 
 Greatest Hits (2Pac) (1998)
 Greatest Hits '93-'03 de 311 (2004)

A 
 Greatest Hits (ABBA) (1975)
 Greatest Hits Vol. 2 (ABBA) (1979)
 Greatest Hits (Ace of Base) (2000)
 Greatest Hits (Aerosmith) (1980)
 Greatest Hits (Air Supply) (1988)
 Greatest Hits (Alice in Chains) (2001)
 Greatest Hits (Alien Ant Farm) (1999)
 Greatest Hits Volume One (Anal Cunt) (1991)
 The Greatest Hits (Atomic Kitten) (2004)

B 
 The Hits – Chapter One (Backstreet Boys) (2001)
 Their Greatest Hits: The Record (Bee Gees) (2001)
 Greatest Hits (Billy Joel) (1985)
 Greatest Hits (Björk) (2002)
 Greatest Hits (Black Sabbath) (2009)
 Greatest Hits 1970-1978 (Black Sabbath) (2006)
 Greatest Hits (Blink-182) (2005)
 Greatest Hits (Blondie) (2002)
 Greatest Hits: Sight + Sound (Blondie) (2005)
 Greatest Hits: My Prerogative (Britney Spears) (2004)
 The Singles Collection (Britney Spears) (2009)
 Bon Jovi Greatest Hits  (Bon Jovi) (2010)

C 
 Greatest Hits (Cher) (1974)
 The Greatest Hits (Cher) (1999)
 Greatest Hits (Creed) (2004)
 Greatest Hits (The Cure) (2001)
 Keeps Gettin' Better: A Decade of Hits (Christina Aguilera) (2008)

D 
 Greatest Hits (DC Talk) (1990)
 Greatest Hits (álbum de Dido) (2013)
 Greatest Hits (The Doors) (1996)
 Greatest Hit (...and 21 Other Pretty Cool Songs) de Dream Theater (2008)

E 
 Their Greatest Hits (Eagles) (1976)
 Eagles Greatest Hits, Vol. 2 (Eagles) (1982)
 ELO's Greatest Hits (Electric Light Orchestra) (1979)
 Greatest Hits (Elton John) (1974)
 Elton John's Greatest Hits Volume II (Elton John) (1977)
 Greatest Hits (Enrique Iglesias) (2008)

F 
 Believers Never Die - Greatest Hits de Fall Out Boy (2009)
 Greatest Hits (Foo Fighters) (2009)

 G 
 Greatest Hits (Geri Halliwell) (2009)
 Greatest Hits (Gipsy Kings) (1995)
 Greatest Hits (Gloria Estefan) (1992)
 Greatest Hits (Groove Coverage) (2007)
 Greatest Hits (Guns N' Roses) (2004)

 I 
 Greatest Hits (Ice Cube) (2001)
 Greatest Hits (INXS) (1994)

 J 
 Greatest Hits (James Taylor) (1976)
 Greatest Hits (Jars of Clay) (2008)
 Greatest Hits (Journey) (1988)

 K 
 Greatest Hits – Chapter One (Kelly Clarkson) (2012)
 Greatest Hits (Kenny Rogers) (1980)
 Greatest Hits (Kiss) (1997)
 Greatest Hits Volume 1 (Korn)  (2004)
 Greatest Hits (Kylie Minogue) (1992)
 Greatest Hits 1987-1997 (Kylie Minogue)  (2003)
 Greatest Hits 1987-1999 (Kylie Minogue)  (2003)

 L 
 Greatest Hits (Lenny Kravitz) (2000)
 Greatest Hitz de Limp Bizkit (2005)

 M 
 The Immaculate Collection (Madonna) (1990)
 GHV2 (Madonna) (2001)
 Celebration (Madonna) (2009)
 Greatest Hits (Mariah Carey) (2001)
 Greatest Hits (Martina McBride) (2001)
 Greatest Hits: Back to the Start de Megadeth (2005)
 Greatest Hits (1985–1995) de Michael Bolton (1996)
 HIStory: Past, Present and Future - Book I (Michael Jackson) (1995)
 Number Ones (Michael Jackson) (2003)
 The Greatest Hits Collection (Michelle Wright) (1999)
 Greatest Hits (Michelle Wright) (2000)

 N 
 Greatest Hits (Nazareth) (1975)
 Greatest Hits (N.W.A.) (1996)
 The Greatest Hits (Newsboys) (2007)
 Best Fiction (Namie Amuro) (2008)
  Finally (Namie Amuro) (2017)

 O 
 Greatest Hits (The Offspring) (2005)

 P 
 Greatest Hits: Straight Up! de Paula Abdul (2007)
 Greatest Hits...So Far!!! de Pink (2010)
 Poison's Greatest Hits: 1986-1996 de Poison (1996)
 Greatest Hits (The Police) (1997)

 Q 
 Greatest Hits (Queen) (1981)
 Greatest Hits II (Queen) (1991)
 Greatest Hits III (Queen) (1999)

 R 
 Greatest Hits (Ramones) (2006)
 Greatest Hits (Rebecca St. James) (2008)
 Greatest Hits (Red Hot Chili Peppers) (2003)
 Greatest Hits (Robbie Williams) (2004)
 Greatest Hits, Vol. 1 (Rod Stewart) (1979)
 Greatest Hits (Roxette) (2011)

S 
 Greatest Hits (Santana) (1974)
 Greatest Hits (Sara Evans) (2007)
 Greatest Hits (Sascha Schmitz) (2006)
 For You (Selena Gomez) (2014)
 Greatest Hits (Shania Twain) (2004)
 Simon and Garfunkel's Greatest Hits de Simon and Garfunkel (1972)
 Greatest Hits (Spice Girls) (2007)
 Greatest Hits (Steven Curtis Chapman) (1997)
 Greatest Hits (Sublime) (1999)
 Greatest Hits (Sonny & Cher) (1974)
 Greatest Hits (Snow Patrol) (2013)

T 
 Greatest Hits (Take That) (1996)
 The Greatest Hits (Texas) (2000)
 Greatest Hits (Thalía) (2004)
 Greatest Hits (Tom Petty) (1993)

V 
 30 Grandes Êxitos (Vitinho) (2016)
 The Greatest Hits 2007-2016 (Versailles) (2016)

W 
 "Weird Al" Yankovic's Greatest Hits de "Weird Al" Yankovic (1988)
 Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1 de Westlife (2002)
 Greatest Hits (Westlife) (2011)
 Whitney: The Greatest Hits de Whitney Houston (2000)

Z 
 Greatest Hits (ZZ Top) (1992)

 
Desambiguação